« Justice de paix » désigne, dans certains pays, des organes juridictionnels qui ont ou avaient le pouvoir de rendre une justice proche du citoyen, dans certaines affaires d'importance variable selon les pays et les régions. Le magistrat responsable en est le juge de paix.

 Justice de paix en Belgique
 Juge de paix au Canada
Juge de paix magistrat, soit un juge judiciaire pénal d'une Cour provinciale
Juge de paix fonctionnaire, officier de justice en matière pénale qui remplit des fonctions administratives et non judiciaires  
 Justice de paix en France
 Justice de paix au Luxembourg
 Juge de paix en Nouvelle-Zélande
 Juge de paix au Royaume-Uni
 Justice de paix en Suisse